Ирэ́на Па́влович (; родилась 28 сентября 1988 года в Белграде, СФРЮ) — французская теннисистка югославского происхождения; победительница 18 турниров ITF (четыре — в одиночном разряде); полуфиналистка парного турнира Orange Bowl (2004).

Общая информация 
Ирэна родилась в СФРЮ, но уже в трёхлетнем возрасте переехала во Францию.

Родителей Ирэны зовут Драган (бывший баскетболист) и Мирьяна. У неё также есть брат Филип (студент, как и отец играет в баскетбол).

Павлович в теннис привёл отец, когда ей было 5 лет.

Среди теннисных кумиров она выделяет Монику Селеш. Любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (14)

Победы (4)

Поражения (10)

Финалы турниров ITF в парном разряде (23)

Победы (14)

Поражения (9)

История выступлений на турнирах

Призовые за время выступлений в WTA туре

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Франции